Battaglia di Columbus (1865) – battaglia della guerra di secessione americana combattuta il 16 aprile 1865 a Columbus (Georgia).
 Battaglia di Columbus (1916) – battaglia della rivoluzione messicana combattuta il 9 marzo 1916 a Columbus (Nuovo Messico).